Soest kan syfta på:

Nederländerna 

Soest, Nederländerna

Tyskland 

Soest, Tyskland